Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Muratow – rosyjski dziennikarz, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
 Fiodor Muratow – radziecki polityk
 Pawieł Muratow – rosyjski pisarz, podróżnik, krytyk i historyk sztuki
 Walentin Muratow – radziecki gimnastyk
 Walerij Muratow – rosyjski łyżwiarz szybki, olimpijczyk
 Władimir Muratow – rosyjski lekarz neurolog